A 2018-as Tour de Hongrie a sorozat történetének 39. versenye volt, melyet augusztus 14. és augusztus 19. között bonyolítottak le. A verseny az UCI-tól 2.1-es besorolást kapott. A versenyről az Eurosport napi összefoglalót adott, az M4 Sport élőben közvetítette. 2018 június végén bejelentették, hogy az utolsó szakaszt nem Budapesten rendezik meg. A szervezők nem tudtak megállapodni Budapesttel a közterületek használatáról az augusztus 20-i nemzeti ünnep eseményei miatt. Másnap nyilvánosságra hozták, hogy a szakaszt Kazincbarcika–Aggtelek–Kazincbarcika útvonalon rendezik meg.

Útvonal 

prológ: Siófok, kikötő – Mártírok útja – Baross híd – Vitorlás utca – Fő utca – víztorony – Fő utca – Vitorlás utca – Baross híd – Battyhány u – Karinthy u – Petőfi sétány
1. szakasz:Balatonalmádi – Balatonfüred – Tihany – Aszófő – Pécsely – Dörgicse – Mencshely – Tagyon – Köveskál – Tapolca – Sümeg – Zalaszántó – Rezi – Keszthely – Rezi – Keszthely
2. szakasz: Velence – Gárdony – Pákozd – Kápolnásnyék – Vereb – Felcsút – Csákvár – Gánt – Csókakő – Mór – Bokod – Oroszlány – Gánt – Székesfehérvár
3. szakasz: Cegléd – Farmos – Jászberény – Jászapáti – Heves – Dormánd – Besenyőtelek – Poroszló – Tiszafüred – Nagyhegyes – Hajdúszoboszló
4. szakasz: Karcag – Kunmadaras – Tiszaörs – Tiszafüred – Poroszló – Borsodivánka – Ároktő – Hejőkeresztúr – Sajópetri – Kistokaj – Miskolc – Bükkszentkereszt – Hollóstető – Lillafüred – Miskolc
5. szakasz eredeti útvonal: Budapest, Műegyetem – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Henryk Sławik rakpart – Dombóvári út – Neumann János u – Pázmány Péter sétány – Műegyetem (14 kör)
5. szakasz: Kazincbarcika – Edelény – Szendrő – Jósvafő – Aggtelek – Felsőnyárád – Sajókaza – Kazincbarcika

Csapatok

Szakaszok

Prológ

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Összetett

Pontverseny

Hegyi pontverseny

Csapatok versenye

Jegyzetek

Források

Tour de Hongrie
Tour de Hongrie